Арнштайн () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Мансфельд-Зюдгарц.

См. также 
 Арнштайн

Примечания

Ссылки 

Города Саксонии-Анхальт